Gesellschaft steht für:

 Gesellschaft (Soziologie), durch eigene Merkmale abgegrenzte Anzahl von Menschen, als sozial Handelnde miteinander verknüpft lebend und interagierend
 Gesellschaft (Ethnologie), größere menschliche Gruppe, durch gemeinsame Sprache, Werte, Überzeugungen, Traditionen und Erfahrungen miteinander verbunden
 Gesellschaft (Staatsrecht), dem liberalen Staat gegenüberstehende Bürger

 Gesellschaft (Gesellschaftsrecht), Organisationsform im Wirtschaftsrecht
 wissenschaftliche Gesellschaft, Forschungs- und Fördervereinigung
 Pflanzengesellschaft, Vorkommen verschiedener Pflanzen an einem Ort

 Die Gesellschaft steht für folgende Schriften:
 Die Gesellschaft (Literaturzeitschrift), naturalistisch (1885–1902)
 Die Gesellschaft (Schriftenreihe), sozialwissenschaftlich (1906–1912)
 Die Gesellschaft (Politikzeitschrift), marxistisch (1924–1933)

Siehe auch:
 Die feine Gesellschaft (französische Filmkomödie 2016)
 Die freie Gesellschaft (anarchistische Monatsschrift 1949–1953)
 Gesellschaftsform (Begriffsklärung)
 Gesellschaftshaus (Begriffsklärung)

 Gesellschafter (Teilhaber)
 Gesellenschaft (Zusammenschluss)